HMAS Brisbane – nazwa, którą nosiły do tej pory trzy okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojenne; pochodzi od miasta Brisbane:
 HMAS „Brisbane” – krążownik lekki typu Town z czasów I wojny światowej i okresu międzywojennego
 HMAS „Brisbane” (D 41) – niszczyciel rakietowy typu Perth z lat 60. XX wieku
 HMAS „Brisbane” (DDG 41) – niszczyciel rakietowy typu Hobart, w służbie od 2018 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy australijskich okrętów